Wagstaff ist der Familienname folgender Personen:

 Harold Wagstaff (1891–~1939), englischer Rugbyspieler
 Janie Wagstaff (* 1974), US-amerikanische Schwimmerin
 Jim Wagstaff (1936–2010), US-amerikanischer American-Football-Spieler und -Trainer
 Julian Wagstaff (* 1970), schottischer Komponist
 Patty Wagstaff (* 1951), Kunstflugpilotin
 Samuel Wagstaff (Samuel Standfield Wagstaff junior, * 1945), US-amerikanischer Mathematiker

Siehe auch:
 Wagstaff-Primzahl